Natural High − szósty album studyjny amerykańskiego zespołu The Commodores z 1978 r. wydany przez wytwórnię Motown. Płyta zajęła pierwsze miejsce wśród albumów R&B w cotygodniowym notowaniu Billboard 200 w 1978 r.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Commodores
Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Motown